Dramatischer Verein steht für
 Dramatischer Verein Biberach
 Dramatischer Verein Zürich